Bill Robinson peut désigner :
 Bill Robinson (1878-1949), danseur de claquettes américain, plus connu sous le nom de Bojangles ;
 Bill Robinson (1938-2011), scientifique néo-zélandais ;
 Bill Robinson (1949-2020), joueur canadien de basket-ball.